Fetzer steht für:
 Zetti Fetzer, Schokoriegel, siehe Zetti
 Hotel Fetzer, ehemaliger Name von Hotel Schweizerhof (Bern)

Fetzer ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold von Fetzer (1846–1931), deutscher Arzt
 Brigitte Fetzer (* 1956), deutsche Volleyballspielerin
 Carl August Friedrich Fetzer (1809–1885), deutscher Politiker
 Christian Fetzer (* 1984), deutscher Ringer
 Dirk Fetzer (* 1971), deutscher Philosoph
 Fanni Fetzer (* 1974), Schweizer Autorin, Kuratorin und Museumsdirektorin
 Friedrich „Fritz“ Fetzer (1896–1985), Ministerialdirektor im Deutschen Reich
 Frida Fetzer (1855–1934), deutsch-US-amerikanische Publizistin und Funktionärin
 Günther Fetzer (* 1946), deutscher Buchwissenschaftler

 Carl August Friedrich Fetzer (1809–1885), württembergischer Politiker
 Karl Heinrich Fetzer (1777–1835), württembergischer Anwalt, Politiker und Schriftsteller 
 Maria Raiser, geb. Fetzer (1885–1966), deutsche Politikerin
 Max Fetzer (1895–1988), deutscher Verwaltungsjurist
 Rhona Fetzer (* 1963), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Thomas Fetzer (* 1974), deutscher Jurist
 Tilmann Fetzer (* 1982), deutscher Degenfechter

Der Fetzer ist der Spitzname folgender Personen: 
 Mathias Weber (1778–1803), deutscher Räuber

Siehe auch:
 De Fetzer, deutsche Musikgruppe
 Fezer